Mondiali 1963 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1963:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1963 – 14ª edizione

Biathlon 
Campionati mondiali di biathlon 1963 – 5ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1963 – 22ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak 1963 – 6ª edizione
Campionati mondiali di canoa/kayak slalom 1963 – 8ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1963 – 60ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1963 – 36ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1963 – 8ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1963 – 14ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1963 – 5ª edizione

Ginnastica ritmica 
Campionati mondiali di ginnastica moderna 1963 – 1ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1963 – 30ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1963 – 22ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1963 – 15ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1963 – 7ª edizione

Netball 
Campionati mondiali di netball 1963 – 1ª edizione

Pallacanestro 
Campionato mondiale maschile di pallacanestro 1963 – 4ª edizione

Pallamano 
Campionato mondiale di pallamano outdoor maschile 1963 – 6ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1963 – 53ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1963 – 55ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1963 – 12ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1963 – 18ª edizione

Slittino 
Campionati mondiali di slittino 1963 – 9ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1963 – 38ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1963 – 27ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1963 – 22ª edizione